John Davis House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Davis House (Kentucky), NRHP-Nr. 88003176
 John Davis House (Maine), NRHP-Nr. 83000454
 John Davis House (North Carolina), NRHP-Nr. 83001848